Mount Stephenson ist der Name folgender Berge:

* Mount Stephenson (Alexander-I.-Insel) in der Douglas Range, Alexander-I.-Insel, Antarktika
 Mount Stephenson (Britannia Range) in der Britannia Range, Australisches Antarktis-Territorium
 Mount Stephenson (Neuseeland) in der West Coast Region, Südinsel von Neuseeland